Oceanic bezeichnet:
 Oceanic (Band), englische Dance-Band (Insanity, 1991)
 Oceanic (Album), Album der Metal-Band Isis

Oceanic ist der Name folgender Schiffe:

 Oceanic (Schiff, 1871)
 Oceanic (Schiff, 1899)
 RMS Oceanic (Schiff, 1928) (unvollendet)
 Oceanic (Schiff, 1965), Kreuzfahrtschiff
 Oceanic, ursprünglich Independence (Schiff, 1951)
 Oceanic (Schiff, 1969), Hochseeschlepper aus Hamburg
 Scan Oceanic, ein Frachtschiff
 verschiedene Schiffe werden in der Literatur als Oceanic II bezeichnet, siehe dort.

Siehe auch:
 Océanic de Rimouski, kanadischer Eishockeyverein
 Oceanic Airlines, fiktive Fluggesellschaft